Slotsholmen betegner generelt en ø (holm), hvorpå der er eller har været et slot:
 Slotsholmen med bl.a. Christiansborg i København.
 Bebyggelsen Slotsholmen i Skanderup Sogn ved Skanderborg.
 Silkeborg Slot har ligget på en slotsholm.